Culture – zespół muzyczny
 Culture – film
 Culture.pl – polski serwis internetowy
Culture – album amerykańskiego trio hip hopowego Migos